Rutki ist der Name mehrerer Orte in Polen: 

 Gmina Rutki, eine Landgemeinde im Powiat Zambrowski der Woiwodschaft Podlachien
 Rutki-Kossaki, ein Ort im Powiat Zambrowski der Woiwodschaft Podlachien
 Rutki (Niemodlin), ein Ort im Powiat Opolski der Woiwodschaft Opole
 Rutki (Pasym), ein Ort im Powiat Szczycieński der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Klein Ruttken, 1938 bis 1945 Kleinruten, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rutki (Trzemeszno), ein Ort im Powiat Gnieźnieński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Trzemeszno
 Rutki (Żukowo), ein Ort im Powiat Kartuski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Żukowo